Chen Xing (1921-2009) – idrologo cinese
Chen Xing (1936) – attore hongkonghese
Chen Xing (1983) – calciatore cinese